El nombre James Moore puede referirse a las siguientes personas:

James Moore, comandante estadounidense;
James Moore, político estadounidense;
James Moore, boxeador irlandés;
James Moore, ciclista británico.